Capelă se poate referi la:
Capelă (edificiu) religios
Capelă (orchestră)
Capelă (fanfară militară)
Capelă (grup de coriști)
Capelă (bonetă) cu cozoroc, purtată de militari
Capelă (pălărie de damă)

Legături externe